Патефо́н () — механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок, переносная версия граммофона. В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносится в застёгнутом виде за специальную ручку. 

Был широко распространён в первой половине XX века. С середины 1950-х годов стал вытесняться электрофоном.

Портативный граммофон начала выпускать в 1914 году лондонская компания Barnett Samuel and Son под запатентованным названием Dulcephone. Эти устройства продавались под торговой маркой Decca.

Слово «патефон» употребляется для названия портативного граммофона, главным образом, в России (позже СССР), и происходило от названия фирмы-производителя — «Патэ» — которая первой начала поставки таких устройств в Россию. «Граммофон» — это тоже запатентованное название звуковоспроизводящих аппаратов, выпускаемых определёнными фирмами. Так, например, в США для обозначения механического проигрывателя грампластинок употреблялись такие термины как графофон, фонограф, виктрола, «говорящие машины» и тому подобные, по причине «патентных войн» с Эмилем Берлинером, изобретателем граммофона.

Конструкция 
У патефона в качестве привода применялся пружинный двигатель, а звукоусиление производилось с помощью раструба, скрытого внутри корпуса. Двигатель имел центробежный регулятор скорости, одного завода пружины хватало на проигрывание одной — реже двух сторон пластинки (78 оборотов в минуту, около трёх минут на сторону). Звукосниматель состоял из металлической иглы и мембраны, укрепленной на полом тонарме. 

Громкость патефона весьма велика — около 80—100 дБ, однако качество звука обычно было невысоким: звук был хриплым, визгливым, с сильными искажениями. Качество звука зависело от изношенности иглы и тонкой настройки узла мембраны.

Патефон, сконструированный и запатентованный братьями Патэ (и названный позже так в их честь), отличался от любых граммофонов не внешним видом (неважно, скрытый рупор или выносной), а методом формирования звуковой канавки — глубинным, а не поперечным, и, соответственно, адаптером. К тому же в первых моделях фонографов от фирмы «Патэ» воспроизведение шло не от края пластинки к центру, а наоборот, от центра — к краю. От этих особенностей впоследствии отказались из-за несовместимости со стандартными системами. Тем не менее, в СССР название закрепилось за портативными граммофонами стандартной системы.

Основные причины неполадок патефонов:
 износ иглы (поломкой не считается);
 разрыв пружины (обычно происходил при чрезмерном и неаккуратном заводе);
 ослабление пружины (при хранении патефона в заведённом состоянии в течение нескольких лет);
 срыв стопора (характерно для патефонов с прямой ручкой (перпендикулярной корпусу) — при очень быстром заводе или заводе до упора);
 «закисание» (коррозия) или разрушение подшипника тонарма (характерно для патефонов производства СССР ввиду применения хрупкого силумина в подшипнике);
 загрязнение и загустение смазки в приводном механизме (необходима разборка и чистка механизма);
 поломка центробежного регулятора скорости (ломаются пружинные лепестки грузиков-регуляторов);
 дребезг мембраны, отрыв поводка иглы от мембраны.

Патефоны в России и СССР

Дореволюционная Россия 
В царской России было множество мелких производств патефонов и граммофонов частных предпринимателей, которые в советское время были экспроприированы государством.

СССР 
В 1930-е — 50-е годы в городах СССР были популярны танцы под патефон, который выставлялся на окне, и собравшиеся во дворе танцевали. Громкость звука на выходе из раструба патефона достаточно велика и может достигать 100 дБ. Громкость звучания патефона, как правило, не регулировалась.

 Производители
 Московский патефонный завод;
 Ленинградский патефонный завод;
 Московский «Тизприбор НКТП ВОТИ» (Народный комиссариат тяжелой промышленности. Всесоюзное объединение точной индустрии);
 Казанский «Тизприбор НКТП ВОТИ» (эвакуирован из Москвы в октябре 1941 г.);
 Владимирский патефонный завод, город Владимир;
 Молотовский патефонный завод, город Молотов (ныне — Пермь) (преобразован из эвакуировавшегося в годы войны Владимирского завода);
 Завод «Молот», город Вятские Поляны, Кировская область;
 Артель «Горьковский Металлист», город Горький;
 Днепропетровский патефонный завод;
 Коломенский патефонный завод, город Коломна;
 Кооперативная фабрика, город Красногвардейск;
 Велосипедный завод им. М. В. Фрунзе, город Пенза;
 Ленинградский завод им. М. И. Калинина.

Интересная деталь — производство в СССР в разное время было в подчинении у — ВСНХ, Наркома машиностроения, Наркома тяжелой промышленности (НКТП), Наркома общего машинстроения (НКОМ) и т. д. Отсюда эти сокращения на эмблемах продукции заводов.

См. также 
 Фонограф

Примечания

Литература 

Звуковоспроизводящая аппаратура
Музыкальные инструменты
Грампластинка